Érdemrendek, címertan
György-kereszt (Egyesült Királyság) (George Cross): brit katonai kitüntetés, 1940-ben VI. György király alapította, rövidítése GC.  
Szent György-kereszt: orosz katonai érdemrend, 1807–1917 között a Szent György-renddel párhuzamosan adományozták.
Szent György kereszt: címertani alakzat.

Hasonló nevűek
 Szent György-rend (egyértelműsítő lap)